Die Liste der Naturdenkmale in Hoppenrade nennt die Naturdenkmale in Hoppenrade im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

Naturdenkmale 

|}

Flächennaturdenkmale 

|}

Weblinks 

 Landkreis Rostock: Geodatenportal – Themenkarte: Naturdenkmale

Einzelnachweise 

!Naturdenkmale
Hoppenrade
!Hoppenrade